De Pest (roman), een boek
pest (ziekte), een dodelijke ziekte